Lechuguino puede referirse a:
 una lechuga (Lactuca sativa) de pequeño tamaño;
otro alternativo para la lecheruela (Euphorbia helioscopia), hierba venenosa;
una variedad de pan candeal llamada lechuguino.